České příjmení Divíšek nosí více různých osobností:

 Karel Divíšek (1902–1956) – český sportovec, potápěč a jeskyňář, otec Niny a Tamary
 Otakar Divíšek (* 1953) – český politik
 Tomáš Divíšek (* 1979) – český hokejista
 Nina Divíšková (* 1936) – česká herečka, sestra Tamary a dcera Karla
 Tamara Divíšková – český výtvarnice, sestra Niny a dcera Karla
 Václav Divíšek bylo rodné jméno kněze a vynálezce Prokopa Diviše

Podobné příjmení 
 Diviš